Den här artikeln handlar om efternamnet Björk, för ordet i andra betydelser se björk (olika betydelser).

Björk är ett vanligt svenskt efternamn som kan stavas på något olika sätt. Den 31 december 2012 var det följande antal personer i Sverige med stavningsvarianterna
 Björk 12 940
 Björck 1 097
 Biörck 44
 Björch 31
 Biörk 23

Tillsammans med 2 personer med annan stavning blir detta 14 137 personer, vilket ger namnet plats nummer 49 på listan över Sveriges vanligaste efternamn.
Björk var ett vanligt soldatnamn.

Personer med efternamnet Björk eller varianter av detta namn

A 
 Adolf Leopold Björck (1816–1893), publicist
 Albert Björck (1812–1885), jurist och politiker
 Alva Björk (1913–2002), tennisspelare
 Amalia Björck (1880–1969), författare
 Amanda Björk (född 1989), regissör och manusförfattare
 Anders Björck (född 1944), politiker och ämbetsman
 Anita Björk (1923–2012), skådespelare, professors namn
 Anna Björk (född 1970), skådespelare
 Anna Björk (producent), (född 1965), filmproducent
 Annah Björk (född 1980), författare och journalist
 Arvid Björk (1863–1939), lantbrukare och politiker

B 
 Blenda Björck (1885–1978), sömmerska och politiker

C 
 Carl Björck (1844–1912), läkare och politiker
 Carl Björk (född 1992), fotbollsspelare
 Carl Björk (fotbollsspelare född 2000)
 Carl August Björk (1837–1916), svensk-amerikansk predikant
 Carl Johan Björck (1811–1899), läroverkslärare och amatörmusiker
 Celia Björk (född 1946), svensk-amerikansk kristen sångare
 Claes Björck (född 1948), företagsledare
 Christina Biörk (aktiv 1742), solfjädermakare
 Christina Björk (född 1938), författare
 Christina Björk (företagsledare) (född 1943)
 Christopher From Björk (född 1987), ishockeyspelare

E 
 Einar Björk, flera personer
 Einar Björk (militär) (1886–1969)
 Einar Björk (konstnär) (född 1942)
 Elsa Björk-Liselius (1915–2007), skulptör och tecknare
 Emanuel Björck (1879–1937), tidningsman och politiker
 Ericus Andreæ Björk (1601–1658), kyrkoman och riksdagsman
 Erik Biörck (1668–1740), präst i Delaware och Falun
 Erland Björck (1877–1956), präst
 Ernst Björck (1838–1868), präst och skald
 Eva Björk (aktiv 1791), textilkonstnär
 Eva Maria Björck (1770–1822), konstnär

F 
 Fabian Biörck (1893–1977), friidrottare
 Folke Björck (1917–1969), arkitekt
 Frans Björck (1835–1909), maskinist och politiker
 Fredrik Björck (född 1979), fotbollsspelare
 Fredrik Björk (född 1987), fotbollsspelare

G 
 Glenn Björk (född 1939), biolog
 Gottfrid Björck, flera personer
 Gottfrid Björck (författare) (1869–1891), arbetarpoet
 Gottfrid Björck (militär) (1893–1981), generalmajor
 Gudmund Björck (1905–1955), språkforskare
 Gunnar Biörck (1916–1996), professor i medicin, livmedikus, politiker
 Gunnar Björk (född 1944), bankkonsulent och politiker
 Gunnela Björk (född 1949), historiker
 Gustaf Björck (1956–2019), präst och politiker
 Gustaf Daniel Björck (1806–1888), biskop och politiker

H 
 Halvar Björk (1928–2000), skådespelare
 Hampus Björck (född 1977), skådespelare
 Hans Björk (1925–2012), diplomat och jurist
 Hans-Göran Björk (född 1958), författare och debattör
 Hera Björk Þórhallsdóttir (född 1972), isländsk sångerska
 Hildegard Björck (1847–1920), första svenska kvinnan som avlade en akademisk examen

I 
 Ingrid Björk (född 1927), skådespelare
 Ingvar Björk (1925–2011), illustratör
 Ingvar Björk (politiker) (född 1933)
 Irma Björck (1898–1993), operasångerska
 Isaak Börk (död omkring 1700), dramatisk författare och rektor

J 
 Jakob Björck (1727–1793), kopist och porträttmålare
 Jan-Erik Björk (1942–2019), matematiker
 Jane Björck (född 1961), programledare i TV
 Jesper Björck (född 1975), ishockeyspelare
 Johan Björk (född 1984), ishockeyspelare
 Johan Anders Biörck (1789–1856), rådman och politiker
 Johan Fredrik Rudolf Björck (1837–1894), jurist och politiker
 John Björck (1881–1964), trädgårdsmästare och politiker

K 
 Kaj Björk (1918–2014), chefredaktör, författare, politiker, ambassadör
 Karl-Gustaf Björk (1906–1984), friidrottare
 Karl-Olov Björk (född 1936), konstnär
 Kurt Björk (1938–2010), finländsk målare

L 
 Lars Björck (1884–1926), filmproducent, biografägare, skådespelare och regissör
 Lars Björck (född 1949), läkare, professor i infektionsmedicin
 Lasse Björk (född 1967), illustratör, karikatyr- och tidningstecknare
 Leif Björk (1907–2000), ekonom och författare
 Lovisa Charlotta Biörck (1798–1884), violinist
 Ludvig Björck (1841–1911), präst

M 
 Malin Björk, flera personer
 Malin Björk (centerpartist) (född 1969), politiker i centerpartiet
 Malin Björk (Vänsterpartiet) (född 1972), politiker i vänsterpartiet
 Marcus Björk (född 1997), ishockeyspelare
 Martin Björk (född 1971), programledare i TV
 Mathias Björk (född 1973), författare
 Mauritz Björck (1882–1961), bygdemålsberättare
 Micael Björk (född 1966), sociolog

N 
 Natalie Björk (född 1988), skådespelare
 Nils Björk, flera personer
 Nils Björk (ingenjör) (1928–2008), teknologie licentiat
 Nils Björk (militär) (1898–1989), generallöjtnant
 Nils Björk (politiker) (1866–1949), banvakt, småbrukare, politiker
 Nina Björk (född 1967), litteraturvetare, journalist, författare, feminist

O 
 Oscar Björck (1860–1929), konstnär, professor
 Oscar Björk (1871–1946), tryckerifaktor, sångförfattare
 Oscar Björk (friidrottare) (aktiv 1916)

P 
 Patrik Björck (född 1957), politiker (socialdemokrat)
 Peder Björck (1891–1966), psykiater
 Per-Axel Björk  (1916–1989), arkitekt

R 
 Ragnar Björk (1921–1982), friidrottare
 Rikard Björk (född 1987), skådespelare och musikalartist
 Rudolf Björck (1837–1894), jurist och politiker

S 
 Staffan Björck (1915–1995), litteraturvetare
 Stefan Björk, musiker, basist
 Sture Björk (född 1944), orienterare
 Svante Björck (född 1948), geolog
 Sven Björk (född 1927), limnolog
 Sven Björk (kyrkosångare) (1916–1980), svensk-amerikansk kyrkosångare

T 
 Tage Björk (1909–1980), konstnär
 Thed Björk (född 1980), racerförare
 Therés Stephansdotter Björk (född 1981), rockskribent, författare och fotograf
 Therese Björk (född 1981), fotbollsspelare
 Thure Björck (1851–1913), psykiater
 Tomas Björk, flera personer
 Tomas Björk (konstvetare) (född 1947), konstvetare, professor
 Tomas Björk (matematiker) (1947–2021), professor i matematisk finans
 Torgny Björk (1938–2021), trubadur
 Torsten Björck (1915–2006), diplomat

V 
 Veronika Björk (född 1978), skådespelare
 Viking Björk (1918–2009),  läkare
 Villiam Björk (1923–2003), trädgårdsmästare, politiker, socialdemokrat

W 
 Wilhelm Björck (1888–1975) marinbiolog

Släkter med efternamnet Björk
Det finns flera släkter med efternamnet Björk, inklusive resandesläkter.

Björck från Västergötland
Björck är en gammal från Västergötland härstammande svensk släkt, vars äldste kände stamfader, kaptenen vid Skaraborgs regemente Ingemar Björck, stupade i Polen under Karl XII:s fälttåg. Till släkten hör Gustaf Daniel Björck, Ernst Daniel Björck, Adolf Leopold Björck och Albert Vihelm Björck, vidare Ludvig Björck samt Amalia Björck. Bland nu levande medlemmar av släkten finns komminister Ludvig Björck, komminister Daniel Björck, kyrkoherde emeritus Johan Blix (1946-2020) och teologie doktor Gustaf Björck (1956-2019)

Se även
 Björk (förnamn)

Källor

Resandefolket

Svenska efternamn
Soldatnamn